Il World Group II 1997 è il secondo livello di competizione della Fed Cup 1997, impropriamente detto serie B. I vincitori dei 4 confronti avanzano ai World Group Play-offs, mentre i perdenti si giocano la permanenza nel World Group II nei World Group II Play-offs.

Croazia vs. Austria

Slovacchia vs. Svizzera

Corea del Sud vs. Argentina

Sudafrica vs. Australia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 1997